Тюльгаш — топоним в России:
 Тюльгаш — село в Нижнесергинском районе Свердловской области;
 Тюльгаш (Кусейка) — река в России на Среднем Урале.